Saint-Benoît (Ain) – comune francese
 Saint-Benoît (Alpi dell'Alta Provenza) – comune francese
 Saint-Benoît (Aude) – comune francese
 Saint-Benoît (Riunione) – comune francese
 Saint-Benoît (Vienne) – comune francese